Землетрясение () — шестая серия девятнадцатого сезона британского научно-фантастического телесериала «Доктор Кто», состоящая из четырёх эпизодов, которые были показаны в период с 8 по 16 марта 1982 года.

Сюжет 
ТАРДИС прибывает на Землю будущего в сеть пещер. Во время прогулки их ловит лейтенант Скотт с отрядом, который обвиняет путешественников в убийстве экспедиции профессора Кайла. Доктор убеждает Скотта в своей невиновности, и тот отводит группу на место гибели экспедиции, где обнаруживается люк. Тут же появляются киберлюди, которые начинают убивать солдат, а за люком обнаруживается бомба. Нисса и Тиган вместе с солдатами отправляются в ТАРДИС, а Доктор и Адрик деактивируют бомбу.

Оказывается, что сигнал идет с судна за пределами Солнечной системы. Доктор и Адрик идут на разведку, и вскоре их ловит служба безопасности, нашедшая недавно мертвых членов экипажа, и доставляет их капитану Бриггс. Киберлюди, прячущиеся в одном из контейнеров начинают атаку на мостик, но среди людей оказывается агент киберлюдей Рингуэй. Киберлидер говорит, что намеревается обрушить корабль на планету и уничтожить всё живое, направляет его на Землю с максимальной скоростью и блокирует управление кораблём. Затем он заставляет Доктора взять их на борт ТАРДИС, оставив Адрика, Бриггс и остальную команду на судне. Зная об аллергии киберлюдей на золото, Адрик передаёт Доктору свой золотой Значок за Математические Достижения.

Прибывший Скотт помогает победить охранников, и Адрик пытается расшифровать коды для разблокировки управления. Но его попытка перемещает корабль во времени на 65 миллионов лет назад. Доктор тем временем понимает, что в это время что-то врезалось в Землю и вызвало вымирание динозавров. Скотт, Бриггс и экипаж уходят на спасательных капсулах, но Адрик решает остаться. Киберлидер пытается убить Доктора, но тот разбивает о его грудную клетку значок, а остальные побеждают остальных киберлюдей. Узнав о том, что Адрик на борту, Доктор пытается его спасти, но управление повреждено в ходе схватки. Адрик почти расшифровывает последний код, но в него стреляет повреждённый киберчеловек и попадает в клавиатуру, делая невозможным отключение замка. Доктор, Нисса и Тиган беспомощно смотрят, как судно врезается в Землю, вызывая гигантский взрыв.

Финальные титры показываются в тишине на фоне крупного плана сломанного значка Адрика.

Трансляции и отзывы

Интересные факты 
 Первое появление киберлюдей со времён серии «Месть киберлюдей». Продюсер сериала Джон Нэйтан-Тёрнер хотел возвращения старых врагов, но отказался от использования далеков.
 В этой серии впервые с серии «Генеральный план далеков» погибает спутник. Мэттью Уотерхаус вернулся к своей роли еще дважды, в кратких камео в сериях «Временной полёт» и «Пещеры Андрозани».
 В серии «Рука страха» Доктор говорит о невозможности использования оружия в контрольной комнате ТАРДИС, однако в этой киберлидер в ней свободно стреляет. Позже, в серии «Давай убьём Гитлера» Одиннадцатый Доктор называет то утверждение умной ложью.
 Некоторые части реквизита были созданы из материалов со строительной площадки корабля Ностромо (фильм «Чужой»).
 Массовое вымирание динозавров 65 миллионов лет назад известно как Мел-палеогеновое вымирание.

Примечания 

Серии с Пятым Доктором
Серии «Доктора Кто» на Земле